Пе́дру I ():
 Педру I (1798—1834) — император Бразильской империи в 1822—1831 гг.
 Педру I (1320—1367) — король Португалии в 1357—1367 гг.

См. также 
 Педру II
 Педро I